Marignana kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Marignana, kommun på Korsika,

Italien 

 Marignana (ort i Italien), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 

Robotskapade Italienförgreningar